Voici la liste des planètes mineures numérotées de 188001 à 189000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 188001 à 189000

188001-188100

188101-188200

188201-188300

188301-188400

188401-188500

188501-188600

188601-188700

188701-188800

188801-188900

188901-189000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000